

Personen
Ebba (615-683), Engels koningsdochter en heilige
Ebba van Coldingham (-870), Schots legendarisch figuur, geestelijke en heilige
Ebba Brahe (1596-1674), Zweedse gravin en hofdame, minnares van koning Gustaaf II Adolf
Ebba Eriksdotter Vasa (ca. 1490-1549), moeder van de Zweedse koningin Margaretha Leijonhufvud
Ebba Haslund (1917-2009), Noors schrijfster en politica
Ebba Sparre (1629-1662), Zweedse gravin, hofdame, ze was koningin Christina's favoriet.

Zaken
European Border Breakers Award
European Brass Band Association

Topografie
Ebbatop, berg in Suriname